Oppenweher Moor bezeichnet

 Oppenweher Moor, auch Stemmer Moor, ist ein Hochmoor in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
 Oppenweher Moor, ein FFH-Gebiet in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
 Oppenweher Moor (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
 Oppenweher Moor (Vogelschutzgebiet), ein EU-Vogelschutzgebiet in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Oppenweher Moorlandschaft, ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen